Karolinowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Karolinowo, village.
dans la voïvodie de Mazovie
 Karolinowo, village de la gmina de Nowe Miasto.
 Karolinowo, village de la gmina de Załuski.
 Karolinowo, village du powiat de Żuromin.